La coppa di Russia di football americano 2015 è stata la 1ª edizione dell'omonimo torneo di football americano.

Avrebbero dovuto partecipare anche i Moscow Patriots, ma sono stati squalificati in seguito a incidenti avvenuti nel corso della finale di campionato.


Squadre partecipanti

Tabellone

Stagione regolare

Calendario

Quarti di finale

Semifinali

I Finale

I Finale

Verdetti 
   Vincitori della Coppa di Russia 2015

Note

Voci correlate 
Coppa di Russia (football americano)

 2015